
Termin -{R18}- ima više značenja.

 R-oznake, R18: Kada se upotrebljava, može nagraditi zapaljivu/eksplozivnu smešu vazduha i gasa
 Renault 18, familija automobila